Grüne Eiche steht für:

 Grüne Eiche (Aachen), Ortsteil von Aachen
 Grüne Eiche (Greiz), Ortsteil von Greiz

Siehe auch:
 Grüneiche